Адольф Шерер (словац. Adolf Scherer, 5 травня 1938, Врутки) — чехословацький футболіст, нападник. 
 Жан-Бенуа Шерер, Жан-Бенуа́ Ше́рер (Йоганн-Бенедікт, фр. Jean-Benoît Scherer; 1 вересня 1741, Страсбург — 16 жовтня 1824, Барр) — німецький і французький історик, географ.
 9639 Шерер (9639 Scherer) — астероїд головного поясу.